Bożęta – opiekuńcze duchy domowe, zapewniające dostatek
 Bożęta – dawna słowiańska nazwa miejscowości Weinhübel (obecnie dzielnica Görlitz)